__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Mai

Datum unbekannt 

2019
201905